Борисоглебское сельское поселение — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Борисоглебское сельское поселение — входит в Муромский район Владимирской области.
 Борисоглебское сельское поселение — входит в Борисоглебский район Ярославской области.
 Борисоглебское сельское поселение — входило в Тутаевский район Ярославской области, в 2009 упразднено.

См. также 
 Борисоглебский сельсовет